Tenisový turnaj ATP U.S. Men's Clay Court Championships 2009 se konal ve dnech 6. - 12. dubna v americkém Houstonu venku na antukových dvorcích. Odměny činily 500,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
U.S. Men's Clay Court Championships
ATP World Tour 2009
Tenis v USA v roce 2009